Аншан — многозначный термин:

 Аншан — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Аншан — древний эламский город.